Срезневский — русская фамилия.

Известные носители:
 Срезневский, Борис Измайлович (1857—1934) — метеоролог, профессор, академик АН УССР.
 Срезневский, Владимир Измайлович (1848—1929) — статистик.
 Срезневский, Всеволод Измаилович (1867—1936) — историк литературы, археограф, палеограф, библиограф, член-корреспондент  Петербургской академии наук (с 1906), затем АН СССР.
 
 Срезневский, Иван Евсеевич (1770—1819) — профессор красноречия, поэт и переводчик, философ, оратор.
 Срезневский, Измаил Иванович (1812—1880) — русский филолог-славист, этнограф, палеограф, академик Петербургской академии наук.
 Срезневский, Иосиф Евсеевич (1780—?) — российский философ и филолог, профессор философии и преподаватель естественного права в Казанском университете. 

 Срезневская, Ольга Измаиловна (1845—1930) — писательница, дочь филолога И. И. Срезневского, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1895).